Amerikai Egyesült Államok
Stovall (Észak-Karolina)
Stovall (Kentucky)
Stovall (Mississippi)

Egyéb
24010 Stovall, egy aszteroida